Ку́кин — русская фамилия.

Известные носители:
 Кукин, Алексей Васильевич (1912—1977) — Герой Советского Союза.
 Кукин, Аркадий Петрович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Кукин, Виктор Иванович (род. 1960) — советский футболист, российский арбитр.
 Кукин, Георгий Петрович (1948—2004) — советский и российский математик, специалист в области алгебры.
 Кукин, Дмитрий Михайлович (1908—1983) — советский историк.
 Кукин, Кирилл Афанасьевич (1809—1883) — русский купец, Московский городской голова.
 Кукин, Константин Михайлович (1897—1979) — деятель советских спецслужб.
 Кукин, Михаил Юрьевич (род. 1962) — российский поэт.
 Кукин, Юрий Алексеевич (1932—2011) — советский и российский поэт, музыкант, бард.

 Кукина, Марина Владимировна (род. 1993) — российская регбистка.